Алекса́ндр Валенти́нович Чекае́вский () — советский актёр театра и кино.

Биография 
Родился  года в Архангельске.

В 1928 году окончил Ленинградский театральный институт, был актёром Ленинградского театра Пролеткульта (1930—1932), Театра Ленинградского областного совета профессиональных союзов (ЛОСПС; 1933—1935). С 1935 года служил в Ленинградском Государственном Академическом театр драмы имени А. С. Пушкина, где исполнил свыше шестидесяти ролей. Снимался в кино.

Погиб, попав под поезд, во время съёмок фильма «Гамлет» в 1963 году. Похоронен на  Санкт-Петербурга.

Семья 
 Жена — Валерия Иосифовна Ганкевич (1908—1993)
 Дочь — Наталья Александровна Чекаевская (1939—2012)

Театральные работы 
 Актёр
 «Макбет» У. Шекспира — Макдуф
 «Горе от ума» А. Грибоедова — Скалозуб
 «Маскарад» М. Лермонтова — Неизвестный
 «Фронт» А. Корнейчука — Гайдар
 «Русские люди» К. Симонова — Васин
 «Великий государь» В. Соловьёва — Иван Грозный
 «Без вины виноватые» А. Островского — Дудукин
 «Гамлет, принц датский» У. Шекспира — Клавдий

 Режиссёр 
 1958 — «Походный марш» А. Галича
 1960 — «Бегущая по волнам», собственная инсценировка по роману А. Грина

Фильмография 
  — «Сторона лесная» — Парамон Ланта, секретарь сельсовета
  — «Тринадцать» — басмач
  — «Белеет парус одинокий» — Терентий Черноиваненко
  — «Женитьба» — Стариков
  — «Тайга золотая» — друг Мраморова
  — «Шахтёры» — один из братьев Бобылёвых
  — «Разгром Юденича» — Каширин
  — «Живой труп» — Иван Петрович Александров
  — «Горячее сердце» (фильм-спектакль) — приказчик Наркис
  — «Степан Кольчугин» — дед Кошелев
  — «Гамлет» — первый актёр (роль озвучил Григорий Гай)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского
Жертвы наезда поезда